Кэ́рол Де́низ «Ни́си» Та́ккер (), в девичестве — Э́нсли (), в первом браке — Нэш (; род. 23 февраля 1970 в Палмдейле, штат Калифорния) — американская актриса, комедиантка, продюсер и телеведущая, наиболее известная благодаря своей работе на телевидении.

С 2003 по 2010 год, Нэш вела развлекательное шоу «», которое в 2010 году принесло ей «Эмми». Как актриса, она играла роль заместителя лейтенанта Райниши Уильямс в комедийном сериале Comedy Central «Рино 911!» (2003—2009). С 2012 по 2016 год, Нэш снималась в ситкоме TV Land «Человек души», а в 2013 году также начала играть в комедийном сериале HBO «Старость — не радость», роль в котором принесла ей две номинации на премию «Эмми».

Карьера 
Нэш дебютировала на экране с небольшой роли в фильме 1995 года «Парни побоку». В дальнейшем она появилась в ряде телешоу, как комедиях так и драмах, среди которых были «Полиция Нью-Йорка», «C.S.I.: Место преступления» и «Скорая помощь». Она появилась в фильме 1999 года «Колесо фортуны», а затем взяла на себя второстепенную роль в медицинской драме CBS «Городские ангелы».

С 2003 по 2009 год, Нэш снималась в импровизационном ситкоме Comedy Central «Рино 911!». Роль в шоу принесла ей премию «Грейси» в 2009 году. Параллельно с ролью в ситкоме, Нэш в 2003 году начала вести собственное развлекательное шоу «Чистый дом» о дизайне домов. В 2010 году она получила премию «Эмми» за шоу. В декабре 2010 года она покинула шоу после девяти сезонов. Ранее в том же году она выступила в качестве одного из звездных участников шоу АВС «Танцы со звездами», где в итоге заняла пятое место.

В 2012 году, Нэш начала сниматься вместе с Седриком «Развлекателем» в ситкоме TV Land «Человек души», спин-оффе шоу «Красотки в Кливленде». В 2013 году, одновременно с предыдущим ситкомом, Нэш начала сниматься в комедийном сериале HBO «Старость — не радость» с Лори Меткалф. Комедия получила позитивные отзывы от критиков, но не имела успеха в рейтингах, однако получила продление на второй сезон, а Нэш в 2014 году снискала похвалу за свою игру в шоу и была отмечена в списках желанных по мнению критиков номинантов на «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале. Затем в 2014 году, Нэш взяла на себя роль в историческом фильме режиссёра Авы Дюверней «Сельма».

Личная жизнь 
Нэш родилась в Палмдейле, штат Калифорния, и окончила со степенью бакалавра Калифорнийский государственный университет, Домингес Хиллз, в Лос-Анджелесе.

С 1994 по 2007 год Нэш была замужем за священнослужителем Доном Нэшем. У бывших супругов есть трое детей: сын Доминик Нэш (род. 1992) и две дочери — Дониэль Нэш (род. 1995) и Дия Нэш (род. 2000).

С 2011 по 2020 год Нэш была замужем за Джеем Таккером. В 2011 году Нэш и Таккер стали героями собственного реалити-шоу на канале «TLC». В том же году канал транслировал в эфире их свадьбу.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Ниси Нэш

Актрисы озвучивания США
Комики США
Комедиантки США
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Калифорния в Домингес Хиллз